Chiesa della Santissima Concezione ad Airola, in provincia di Benevento
 Chiesa della Santissima Concezione a Firenze
 Chiesa della Santissima Concezione a Genova
 Chiesa della Santissima Concezione a Lavagna, nella città metropolitana di Genova
 Chiesa della Santissima Concezione a Madonna dell'Acqua, in provincia di Pisa
 Chiesa della Santissima Concezione a Sticciano, in provincia di Grosseto
 Chiesa della Santissima Concezione a Sutri, in provincia di Viterbo

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Immacolata Concezione